São Jerônimo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Jerônimo (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Jerônimo (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar